est un mot anglais signifiant « Gingembre ». Il peut faire référence à :

Cinéma 
 Ginger, film américain de Lewis Seiler sorti en 1935 ;
 Ginger, film américain d'Oliver Drake sorti en 1947 ;
 , film indien de  sorti en 2013.

Télévision 
 Ginger, une série télévisée d'animation américaine diffusée entre 2000 et 2006 sur Nickelodeon.

Musique 
 Ginger, album de Gaëtan Roussel sorti le  ;
 Ginger (album de Brockhampton).

Prénom

Patronyme 
 Serge Ginger (1928-2011), psychologue et psychothérapeute français.

Autres 
 Ginger Fish (1965-), batteur du groupe de Marilyn Manson depuis 1995 ;
 Ginger, bande dessinée par Jidéhem ;
 Ginger Groupe, acronyme de « Groupe Ingénierie Europe », société française d'ingénierie du bâtiment et de l'environnement ;
 Ginger, boisson italienne aromatisée au gingembre ;
 Ginger, personnage de Dragon Ball créé en 1989.

Prénom féminin
Prénom américain